Helsted är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

Axel Helsted, dansk målare
Carl Helsted, dansk musiker och kompositör
Edvard Helsted, dansk kompositör och konsertmästare 
Frederik Ferdinand Helsted, dansk målare och teckningslärare
Gustav Helsted,  dansk organist och kompositör 
Viggo Helsted, dansk marinmålare 

Danska efternamn